Яков Логвинович Стерпул (20.05.1913, Одесская область — 25.01.1972) — автоматчик 289-го гвардейского стрелкового полка, гвардии рядовой — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 20 мая 1913 года в селе Фрунзовка, поселок Фрунзовского района Одесской области Украины. Украинец. Окончил 5 классов. Трудился в колхозе.

В Красной Армии и на фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Боевой путь начал под Одессой артиллеристом-разведчиком, участвовал в обороне города. В октябре 1941 года был тяжело ранен. Когда пришел в сознание, в селе, где он был на излечении, уже хозяйничали немцы. Оставался на оккупированной территории до прихода Красной Армии.

В апреле 1944 года, после освобождения села, был вновь мобилизован в армию. Был зачислен автоматчиком в 289-й гвардейский стрелковый полк 97-й гвардейской стрелковой дивизии. С этой дивизией освобождал Одессу, Тирасполь, Кишинев, форсировал Вислу.

В ночь на 31 октября 1944 года у населенного пункта Яблоница гвардии рядовой Стерпул, действуя в составе разведывательной группы, получил задачу уничтожить вражеский пулемет, мешавший разведчикам при захвате «языка». Он бесшумно подобрался к вражеской огневой точке, короткой автоматной очередью сразил гитлеровца у пулемета, а затем, чтобы отвлечь внимание противника, бросил в траншею три гранаты. Тем временем группа разведчиков несколько правее ворвалась в расположение врага и захватила двух пленных.

Приказом командира 97-й гвардейской стрелковой дивизии от 7 ноября 1944 года гвардии рядовой Стерпул Яков Логвинович награждён орденом Славы 3-й степени.

В ночь на 24 ноября 1944 года в районе населенного пункта Котушув гвардии рядовой Стерпул, действуя в группе захвата, первым ворвался во вражескую траншею, забросал противников гранатами, с помощью подоспевших товарищей схватил пулеметчика и доставил его в штаб полка. В этом поиске он уничтожил пять вражеских солдат.

В период подготовки к Висло-Одерской операции для выяснения системы обороны противника командованию дивизии потребовался хорошо осведомленный «язык» — офицер. Двое суток разведчики изучали вражескую оборону, выбирали объект для поиска. 17 декабря с наступлением сумерек они поползли к переднему краю врага. Моросил холодный дождь. Стерпул заметил группу противников, которым отдавал приказание офицер. Противники разошлись по траншее. Стерпул тут же спрыгнул в траншею, сбил офицера с ног и зажал ему рот. На помощь подоспели товарищи. Вместе они скрутили офицера, вытащили из траншеи и отошли. За этот подвиг все разведчики были награждены орденами и медалями.

Приказом от 23 декабря 1944 года гвардии рядовой Стерпул Яков Логвинович награждён орденом Славы 2-й степени.

27 января 1945 года, находясь с бойцами в тылу противника в засаде у населенного пункта Розенхайн, Стерпул участвовал в разгроме вражеской колонны. Гвардейцы, пользуясь темнотой, внезапно атаковали противников, забросали их гранатами, в упор расстреливали из пулеметов и автоматов. Фашисты оставили на поле боя свыше пятидесяти трупов, две автомашины и трактор-тягач. Гвардии рядовой Стерпул в этом бою уничтожил десять противников.

23 апреля разведчики, и в их числе Стерпул, первыми в дивизии вышли на Эльбу в районе города Торгау.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками на завершающем этапе Великой Отечественной войны, гвардии рядовой Стерпул Яков Логвинович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году был демобилизован.

Жил в городе Кировск Ворошиловградской области Украины. Работал грузчиком на фабрике. Скончался 25 января 1972 года.

Награждён орденами Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу».

Ссылки

Литература 
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1971. Кн. 3.
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы